Квета Пешке і Катарина Среботнік були чинними чемпіонками, але знялись перед чвертьфінальним матчем проти пари Наталі Грандін і Владіміра Угліржова.

Чжуан Цзяжун і Ольга Говорцова здобули титул, у фіналі перемігши італійську пару Сара Еррані і Роберта Вінчі з рахунком 7–5, 6–2.

Сіяні пари

Сітка

Сітка

Посилання 
 Main Draw

New Haven Open at Yale, парний розряд
Парний розряд